I have a dream:

 У меня есть мечта — речь Мартина Лютера Кинга;
 I Have a Dream (песня) — песня группы ABBA (1979).